Neoovularia är ett släkte av svampar. Neoovularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neoovularia